Andrea Boattini (ur. w 1969) – włoski astronom. Odkrył 380 planetoid (100 samodzielnie oraz 280 wspólnie z innymi astronomami).

Życiorys 
Ukończył studia na Uniwersytecie Bolońskim w 1996. W 2005 uzyskał nagrodę „Meteorite d'oro” (wraz z Luciano Tesim). Do jego najważniejszych odkryć należy planetoida . Jest też odkrywcą wielu komet, w tym C/2007 W1 (Boattini) i C/2010 G1 (Boattini).

W uznaniu jego zasług jedną z asteroid nazwano (8925) Boattini.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Włoscy astronomowie XX wieku
Włoscy astronomowie XXI wieku
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1969